Bargfeld peut faire référence à :
 Bargfeld, quartier de la commune allemande d'Eldingen, en Basse-Saxe ;
 Bargfeld-Stegen, commune allemande de l'arrondissement de Stormarn, en Schleswig-Holstein.